Das Dameneinzel (Rollstuhl) der French Open 2022 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in Paris.

Vorjahressiegerin war Diede de Groot, die den Titel erneut gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Dameneinzel
2022